Försterhaus  steht für:
 Forsthaus, ein forstwirtschaftliches Gebäude

Försterhaus heißen folgende geographische Objekte:
 Försterhaus (Stetten), Ortsteil der Gemeinde Stetten, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Försterhaus (Oberried), Ortsteil der Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Försterhaus (Sandhausen), Ortsteil der Gemeinde Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Försterhaus (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Forsthaus (Begriffsklärung)